Whirlwind bezeichnet

 den Computer beziehungsweise das Computer-Projekt Whirlwind
 ein etwa 80 Minuten langes Lied (und zeitgleich Album) von Transatlantic (Band)
 Whirlwind (Achterbahn), ein Achterbahnmodell
 eine Motortypenreihe von Sternmotoren des Herstellers Curtiss-Wright mit fünf Zylindern (Wright R-540), sieben Zylindern (Wright R-760) sowie neun Zylindern (Wright J-4, Wright J-5, Wright R-975) mit dem Handelsnamen „Whirlwind“
 
 Whirlwind (Comicfigur), Schurke aus den Marvel-Comics

Sonstiges:
 Whirlwind-Gletscher, Gletschersystem im Grahamland, Antarktika
 Whirlwind Inlet, Bucht an der Bowman-Küste, Grahamland, Antarktika